Фрейзер, Фрейзір () — прізвище шотландського походження.

Відомі носії 

 Брендан Фрейзер — американсько-канадський актор
 Венді Фрейзер — британська хокеїстка на траві
 Генк Фрейзер (1966) — нідерландський футболіст і футбольний тренер суринамського походження
 Герман Фрейзір — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон
 Дерек Фрейзер — канадський дипломат
 Джеймс Джордж Фрейзер — британський антрополог
 Джо Фрейзер — американсьий боксер
 Дон Фрейзер — австралійська плавчиня
 Колін Фрейзер — канадський хокеїст
 Курт Фрейзер — американський хокеїст
 Малколм Фрейзер — австралійський політик
 Роберт Фрейзер — американський актор кіно
 Сюзанна Фрейзер — австралійська вотерполістка
 Сьюзен Фрейзер — британська хокеїстка на траві
 Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс — ямайська легкоатлетка

Топоніми

Фрейзер (острів) — острів поблизу Австралії

Фрейзер — річка у провінції Британська Колумбія
 Фрейзер — місцевість у провінції Британська Колумбія

Фрейзер — місто, штат Колорадо
 Фрейзер — місто, штат Айова
 Фрейзер — місто, штат Мічиган

 Фрейзер Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Фрейзер — переписна місцевість, штат Монтана

Інше 
 10323 Фрейзер — астероїд
 Фрейзьєр — американський телесеріал (1993—2004)

Примітки